Gorni (Xaumian), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Gorni (Verkhnebakanski), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Gorni (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Gorni (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Gorni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Gorni (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia
 Gorni (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Gorni (Ozinki), localitat de la província de Saràtov, a Rússia